Pyramidella crassula är en snäckart som beskrevs av Forbes 1843. Pyramidella crassula ingår i släktet Pyramidella och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
crassula